{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Rango 
|listatecnicas = Santo de oro
|tipoextra1 = Constelación
|listaextra1 = Piscis
|tipoextra2 = Técnicas
|listaextra2 = Royal Demon Rose Piranian Rose Bloody Rose  Dagger Rose (Episode Zero)
}}

 es un personaje del manga y anime Saint Seiya conocido en español como Los Caballeros del Zodiaco. Fue el Santo de oro de Piscis hasta su muerte a manos de Shun de Andrómeda en la batalla de las doce casas. Posteriormente es revivido por Hades con el objetivo de asesinar a Athena, sin embargo, es asesinado junto a Death Mask de Cáncer por Radamanthys de Wyvern. Es revivido nuevamente, esta vez por Athena, para destruir junto a los otros caballeros de oro el muro de los lamentos con su cosmo.

En Soul of Gold, es revivido por tercera ocasión, esta vez por el dios Odín de Asgard (a través de Lifya) para luchar contra el falso dios Loki, siendo desicivo en esta batalla al ser quien libera a los demás Santos Dorados del poder del árbol sagrado de Asgard, Yggdrasill.   

Aphrodite aparece como un espíritu en el manga Next Dimension, secuela oficial del clásico manga de Saint Seiya.

Técnicas especiales

 : Afrodita lanza cientos de rosas rojas, que al entrar en contacto con el rival, lo envenenan y le quitan los sentidos poco a poco hasta matarlo.
 : Con este ataque el Santo lanza cientos de rosas negras cuyas espinas trituran todo lo que tocan, despedaza la armadura y el cuerpo de su enemigo, aniquilándolo rápidamente. Esta técnica tiene el poder de destruir las armaduras de los Dioses.
 : La técnica final de Afrodita que puede dispararse a la velocidad de la luz, lanza una única rosa blanca que se clava en el corazón del enemigo. Esta rosa va absorbiendo la sangre de su enemigo poco a poco mientras se va tornando roja. Una vez que haya absorbido toda la sangre y se torna completamente roja, el oponente muere. Es la única técnica conocida en todo el universo de Saint Seiya que, en caso de impactar, mata al enemigo al 100% de un único golpe. Además, ninguna técnica de un oponente puede detener el avance de esta rosa cuando usa su poder total.

Referencias 

Personajes de Saint Seiya